Teletón 2014 puede hacer referencia a las siguientes cruzadas benéficas:
 Teletón 2014 de Colombia.
 Teletón 2014 de Chile.
 Teletón 2014 de Perú.